Ано́нс ( — публичное оповещение) — предварительное оповещение о каком-либо событии (концерте, спектакле, показе кинофильма, выпуске книги или компьютерной программы и так далее). Может быть в виде афиши, статьи в СМИ или объявления по телевидению или радио. Наряду с собственно объявлением о событии в анонсе обычно упоминаются основные сведения о событии (аннотация к фильму, программа концерта).

Структура анонса:
 сообщение о точной дате;
 сообщение о точном времени;
 сообщение о точном месте;
 краткое изложение сути события;
 предположение об аудитории данного события;
 способ попадания на событие (где приобрести билет);
 название телеканала, на котором будет вещание (если это телеанонс).

См. также 
 Трейлер
 Тизер
 Реклама

Примечания

Литература 
 
 

Театральная терминология
Цирковое представление
Кинематограф
Телевидение
Программное обеспечение